Пе́тер Схре́йвер (, род. 1963, Делфт) — нидерландский лингвист-кельтолог, профессор кельтской филологии (бриттской ветви) в Утрехтском университете, исследователь древнего периода индоевропейских языков. Ранее работал в Лейденском университете и Университете Людвига-Максимилиана.

К 2010 году опубликовал три книги и большое количество статей по истории и лингвистике индоевропейских языков, в частности, посвящённых описанию, реконструкции и синтаксису древних кельтских языков. В последнее время занимается изучением языковых изменений и контактов в древней Европе, включая проблему докельтского субстрата.

Избранные сочинения 
 1991: The Reflexes of the Proto-Indo-European Laryngeals in Latin. Doctoral dissertation. Leiden Studies in Indo-European 2. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. ISBN 9789051833089
 1995: Studies in British Celtic Historical Phonology. Amsterdam: Rodopi. ISBN 90-5183-820-4.
 1997: Studies in the History of Celtic Pronouns and Particles. Maynooth: Department of Old Irish, National University of Ireland. ISBN 0-901519-59-6.

О нём 
 Peter Schrijver. Curriculum Vitae, in Keltisch en de buren: 9000 jaar taalcontact, («Celtic and their Neighbours: 9000 years of language contact») University of Utrecht, March 2007, page 29 (in Dutch)..

Примечания

Ссылки 
 List of recent publications

Лингвисты Нидерландов
Кельтологи
Индоевропеисты
Преподаватели Лейденского университета
Преподаватели Утрехтского университета
Родившиеся в Делфте